В этой статье представлен список основных исторических областей Центральной Европы. Под Центральной Европой в рамках данной статьи понимается регион, расположенный между южным побережьем Балтийского моря, Эльбой, Альпийскими горами, Дунаем, Чёрным морем и Днепром. Исторические области, указанные в настоящей статье, возникали в различное время — от античности до современности — поэтому их территории могут пересекаться. В Центральной Европе множество раз менялись национальные границы, а потому в настоящее время не всегда можно с абсолютной достоверностью утверждать о принадлежности того или иного региона к определенной нации.

Список 
В списке отображены исторические области, существующие в Центральной Европе, при этом указаны современные государства, на чьих территориях расположены те или иные регионы.

 Австрия (Австрия, Чехия)
 Верхняя Австрия (Австрия, Чехия)
 Нижняя Австрия (Австрия, Чехия)
 Австрийское побережье (Кюнстеланд/Приморска) (Италия, Словения, Хорватия)
 Альфёльд (Венгрия, Словакия, Румыния, Украина)
 Кумания (Венгрия)
 Великая Кумания (Венгрия)
 Малая Кумания (Венгрия)
 Хайду (Гайду) (Венгрия)
 Языгия (Венгрия)
 Бачка (Венгрия, Сербия)
 Банат (Венгрия, Румыния, Сербия)
 Баранья (Венгрия, Хорватия)
 Бавария (Германия)
 Бессарабия (Молдавия, Украина)
 Буджак (Украина)
 Гагаузия (Молдавия, Украина)
 Богемия (Чехия)
 Эгерланд (Чехия)
 Немецкая Богемия (Чехия)
 Судетская область(Чехия)
 Бранденбург (Германия, Польша)
 Альтмарк (Германия)
 Миттельмарк (Германия)
 Ноймарк (Польша)
 Пригниц (Германия)
 Уккермарк (Германия)
 Буковина (Венгрия, Молдавия, Румыния, Украина)
 Область Герца (Украина)
 Валахия (Румыния)
 Мунтения (Румыния)
 Олтения (Румыния)
 Вармия (Польша, Россия)
 Венеция-Джулия (Юлианская марка) (Италия, Словения)
 Воеводина (Сербия)
 Волынь (Украина)
 Галиция (Польша, Украина)
 Гориция и Градишка (Италия, Словения)
 Далмация (Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория)
 Добруджа (Румыния, Болгария)
 Северная Добруджа (Румыния)
 Южная Добруджа (Болгария)
 Едисан (Украина)
 Истрия (Словения, Хорватия)
 Каринтия (Австрия, Словения)
 Словенская Каринтия (Словения)
 Крайна (Словения)
 Внешняя Крайна (Словения)
 Нижняя Крайна (Словения)
 Белая Крайна (Словения))
 Верхняя Крайна (Словения)
 Куявия (Польша)
 Литва (Области Литвы)
 Аукштайтия (Литва)
 Срединная Литва (Белоруссия, Литва)
 Жмудь (Жемайтия, Самогития) (Литва)
 Малая Литва (Прусская Литва) (Литва, Россия)
 Лужица (Германия, Польша)
 Верхняя Лужица (Германия, Польша)
 Нижня Лужица (Германия, Польша)
 Любушская Земля (Германия, Польша)
 Мазовия (Польша)
 Мазурия (Польша)
 Молдова (Молдавия, Румыния, Украина)
 Моравия (Чехия)
 Приднестровье (Молдавия, Украина)
 Придунайская область (Трансданубия) (Венгрия)
 Швабская Турция (Венгрия)
 Подляшье (Белоруссия, Польша)
 Подолия (Украина)
 Польша
 Великая Польша (Польша)
 Малая Польша (Польша)
 Полесье (Белоруссия, Польша, Украина)
 Померания (Германия, Польша)
 Дальняя Померания (Польша)
 Передняя Померания (Германия, Польша)
 Померелия (Польша)
 Прекмурье (Словения)
 Пруссия (Германия, Литва, Польша, Россия)
 Восточная Пруссия (Литва, Польша, Россия)
 Самбия (Россия)
 Новая Восточная Пруссия (Польша)
 Королевская Пруссия (Литва, Польша, Россия)
 Кульмландия (Польша)
 Помезания (Польша)
 Южная Пруссия (Польша)
 Западная Пруссия (Польша)
 Русь (Белоруссия, Словакия, Польша, Украина, Россия)
 Белая Русь (Белоруссия, Россия, Польша, Литва, Украина)
 Чёрная Русь (Белоруссия, Украина)
 Карпатская Русь (Словакия, Украина)
 Червонная Русь (Украина, Польша)
 Саксония (Германия)
 Фогтланд (Германия)
 Силезия (Германия, Польша, Чехия)
 Чешская Силезия (Польша, Чехия)
 Тешинская Силезия (Польша, Чехия)
 Заользия (Чехия)
 Хлучинская область (Чехия)
 Нижняя Силезия (Германия, Польша, Чехия)
 Верхняя Силезия (Польша, Чехия)
 Славония (Хорватия)
 Спиш (Словакия, Польша)
 Срем (Сербия, Хорватия)
 Судовия (Белоруссия, Литва, Польша)
 Трансильвания (Румыния)
 Бурценланд (Румыния)
 Кришана (Румыния)
 Марамуреш (Румыния)
 Северная Трансильвания (Румыния)
 Нёснерланд (Румыния)
 Парциум (Румыния)
 Шекелия (Румыния)
 Холмщина (Польша)
 Штирия (Австрия, Словения)
 Нижняя Штирия (Словения)
 Верхняя Штирия (Австрия)

См. также 
 Исторические области Балканского полуострова

Центральная Европа